Команч () может значить:
 Команч — представитель индейского народа в Северной Америке
 Команч — гнедой мерин капитана Майлса Кеога, считается единственным уцелевшим из батальона Джорджа Кастера в битве при Литтл-Бигхорн
 Boeing / Sikorsky RAH-66 Comanche — многоцелевой разведывательно-ударный вертолёт производства фирмы Boeing/Sikorsky
 Comanche — серия компьютерных игр, разработанная компанией NovaLogic

См. также 
 Команче
 Команчи
 Республика Команча